Las Minas puede referirse:

 al distrito de Las Minas de la provincia de Herrera en Panamá;
 a la ciudad de Las Minas, también en Panamá;
 al municipio de Las Minas del estado de Veracruz en México;
 al sector Las Minas en la comuna de Río Negro en Chile.